Painkiller (engl. für „Schmerzmittel“) steht für:
 Painkiller (Computerspiel), Computerspiel aus dem Bereich Ego-Shooter
 Painkiller (Album), Album der britischen Heavy-Metal-Band Judas Priest
 Painkiller (Cocktail), Cocktail auf Rumbasis
 Painkiller (Band), Musikgruppe

Siehe auch:
 Painkiller Jane